

Вітава — село Новоазовського району Донецької області

Вітава — село в гміні Домбровіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства